Новожи́лов — русская фамилия; имеет женскую форму Новожилова.

Известные носители 
 Новожилов, Авенир Гаврилович (1927—2003) — советский и российский конструктор комплексов артиллерийского вооружения.
 
 Новожилов, Алексей Геннадьевич (род. 1968) — российский этнограф.
 Новожилов, Анатолий (род. 1973) — эстонский футболист.
 
 
 
 
 
 Новожилов, Владислав Павлович (род. 1969) — игрок в хоккей с мячом.
 Новожилов, Геннадий Дмитриевич (1936—2007) — советский и российский художник-иллюстратор, мультипликатор и журналист, писатель.
 Новожилов, Генрих Васильевич (1925—2019) — авиаконструктор, дважды Герой Социалистического Труда.
 
 Новожилов, Игорь Васильевич (1931—2006) — советский, российский учёный в области механики.
 Новожилов, Капитон Васильевич (1928—2013) — российский учёный, специалист в области защиты растений.
 Новожилов, Лаврентий Иванович (1905—1943) — Герой Советского Союза.
 Новожилов, Лев Витальевич (1937—2005) — директор производственного объединения «Полимер».
 Новожилов, Михаил Галактионович (1911—1997) — советский учёный и педагог, горный инженер.
 Новожилов, Нестор Иванович (1907—1992) — советский палеонтолог.
 
 
 Новожилов, Юрий Викторович (1924—2011) — советский, российский физик-теоретик.



Двойные фамилии 
 Шаг-Новожилов, Анатолий Сергеевич (1910—2007) — советский и российский иллюзионист.

Примечания